Лондејл има више значења:
 Лондејл (Калифорнија)
 Лондејл (Северна Каролина)